Józef Franciszek Sołtyk (zm. 1735) – wicemarszałek Trybunału Głównego Koronnego, kasztelan lubelski i bełski
 Józef Sołtyk (zm. 1780) – miecznik sandomierski
 Józef Sołtyk (zm. 1803) – kasztelan małogoski i zawichojski